Plaats in Indonesië
 Wangunharja (Cikarang Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Bekasi in de provincie West-Java
 Wangunharja (Jamblang), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java
 Wangunharja (Lembang), een plaats in het bestuurlijke gebied West-Bandung in de provincie West-Java